Mužský biatlonový stíhací závod na 12,5 km na Zimních olympijských hrách 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu se konal v Běžeckém centru Alpensia dne 12. února 2018.

V závodě zvítězil s náskokem Francouz Martin Fourcade. Překvapením byla stříbrná medaile Švéda Sebastiaan Samuelssona, který v posledním úseku předstihl Němce Benedikta Dolla.

Program 
Časy jsou uvedeny v korejském čase (UTC+9).

Průběh závodů 
V závodě zvítězil favorizovaný Francouz Martin Fourcade. V prvním kole dojel Němce Arnda Peiffera, a i když oproti němu udělal na střelnici jednu chybu a odjížděl se ztrátou téměř půl minuty, během dalších dvou kol jej opět dostihl. Při třetí střelbě nezasáhl Peiffer jeden terč; Fourcade byl bezchybný a udržoval si i po poslední střelbě výrazný náskok až do cíle. Peiffer na poslední položce dvakrát chyboval a na druhé pozici jej vystřídal jeho krajan Benedikt Doll následovaný málo známým mladým Švédem Sebastianem Samuelssonem. Ten dokázal Dolla půl kilometru před cílem předjet a obsadit tak druhé místo. Doll si s náskokem dojel pro bronzovou medaili.

Českým reprezentantům se nedařilo. Michal Krčmář udělal celkem sedm chyb a klesl z druhého místa na 30. pozici. Ondřej Moravec nezasáhl ještě o jeden terč více a dokončil na 51. místě.

Výsledky 

Legenda:
Hendikep – časová ztráta získaná ve sprintu, hendikep se do celkového času započítává se zaokrouhlením
Čas na střelnici A – časový interval od vstupu na střelnici po ukončení střelby, v závorce je uveden čas střelby
Čas na střelnici B – časový interval odjezdu po střelbě do opuštění střelnice, v závorce je uveden počet trestných kol

Reference 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2018